Carp River (engl. für „Karpfen-Fluss“) steht für folgende Fließgewässer:

in Kanada:
 Carp River (Oberer See, Ontario), Zufluss zum Oberen See bei Batchawana Bay, Ontario 
 Carp River (Ottawa River), Nebenfluss des Ottawa (Fluss) bei Fitzroy Harbour in Ottawa, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Carp River (Huronsee), Zufluss zum Huronsee, St. Ignace Township, Michigan
 Carp River (Oberer See, Gogebic County), Zufluss zum Oberen See bei Lafayette Landing, Michigan
 Carp River (Oberer See, Luce County), Zufluss zum Oberen See, McMillan Township, Michigan
 Carp River (Oberer See, Marquette County), Zufluss zum Oberen See bei Marquette, Michigan
 Carp Lake River, Zufluss zum Michigansee, Carp Lake Township, Michigan